Галю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Галюк Володимир Семенович — заслужений журналіст України, член Національної спілки журналістів України.
 Галюк Олександр Валентинович — лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Галюк Світлана Валентинівна — українська трекова та шосейна велогонщиця, майстер спорту міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор в Лондоні, призерка чемпіонату України, чемпіонату світу та Європи.

Примітки 

Українські прізвища